Катул (Catullus) е име на:

 Когномен на клон на римски фамилии
 Катул (Гай Валерий Катул; 87-54 пр.н.е.), римски поет
 Гай Лутаций Катул, консул 242 пр.н.е.
 Квинт Лутаций Катул (консул 220 пр.н.е.)
 Квинт Лутаций Катул (консул 102 пр.н.е.)
 Квинт Лутаций Катул (консул 78 пр.н.е.)
 Манлий Отацилий Катул, суфектконсул 88 г.
 Луций Валерий Катул Месалин, консул 73 г., суфектконсул 85 г.
 Секст Тедий Валерий Катул, суфектконсул 31 г.
 11965 Катул, малка планета